Хингам има више значења:
 Хингам (Висконсин)
 Хингам (Масачусетс)
 Хингам (Монтана)